Asel (Harsum), dorp in de gemeente Harsum in het district Hildesheim in Nedersaksen.
 Asel (Vöhl), dorp in de gemeente Vöhl in het district Waldeck-Frankenberg in Hessen.
 Asel (Wittmund), dorp in het landsdistrict Wittmund in Nedersaksen.